The Scales of Justice – cortometraggio del 1909 diretto da Van Dyke Brooke
The Scales of Justice – cortometraggio del 1913 diretto da Oscar Eagle
The Scales of Justice – film del 1914 diretto da Thomas N. Heffron
The Scales of Justice – cortometraggio del 1914 diretto da Alfred Lord
The Scales of Justice – cortometraggio del 1915 diretto da Walter Edwards